Anders Wijkman kan syfta på

 Anders Wijkman (född 1944), politiker och samhällsdebattör
 Anders Wijkman (1655–1730), myntgravör
 Anders Wijkman (1873–1954), ämbetsman (landshövding)